Па́вел Кото́вский (; 1777—1849) — польский историк.

Принадлежал к католическому духовенству, жил в Варшаве и Петрокове. Написал: «Historyja powszechna starożytna, od stworzenia świata do potyczki pod Akcyjum» (Варш., 1818); «Historyja powszechna» (Вильно и Варшава); «Tablice chrohologiczno-historiczne» (Варшава и Вильно, 1814).

Примечания

Литература 
 

Историки Польши
Историки по алфавиту